Arroyo de las Tunas ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyo de las Tunas (Río Arapey), Nebenfluss des Río Arapey
 Arroyo de las Tunas (Río Daymán), Nebenfluss des Río Daymán